Bombek ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Bombek (* 2001), slowenischer Skispringer
 Jan-Phillip Bombek (* 1996), deutsch-österreichischer American-Football-Spieler